Alef – linguaggio di programmazione
 Aleph – prima lettera dell'alfabeto fenicio e dell'alfabeto ebraico
 Alef. – abbreviazione standard di Friedrich Christoph Wilhelm Alefeld nella nomenclatura binomiale
 Associazione Lavoratori Emigrati del Friuli-Venezia Giulia (ALEF) – associazione di friulani all'estero
Alef dos Santos Saldanha – calciatore brasiliano